Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Gałkin – rosyjski szachista
 Aleksandr Gałkin – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Dmitrij Gałkin – radziecki działacz partyjny
 Maksim Gałkin – rosyjski komik i aktor